Michele Russo – pittore italiano
 Michele Russo – vescovo italiano
 Michele Russo – calciatore italiano
 Michele Russo – attore italiano